Prelog peut faire référence à :
 Vladimir Prelog, un chimiste helvético-croate, prix Nobel de chimie ;
 Prelog, une ville croate.